Салка — может означать:

 Салка (аэродром)

Реки
 Салка (приток Исы)
 Салка (приток Оки)